Christian von Helmolt ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich von Helmolt (1721–1779), deutscher Lehnsherr und Amtshauptmann
 Christian Georg von Helmolt († 1805), deutscher Rittergutsbesitzer, Beamter und Schlosshauptmann
 Christian Otto von Helmolt (1658–1727), deutscher Offizier und Beamter